A Komin név két települést jelöl:

 Horvátország
Komin falu Ploče községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Komin falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében